Eine Durchgangsbohrung oder ein Durchgangsloch ist eine Bohrung durch ein Bauteil hindurch mit dem Zweck, eine Schraube, einen Niet oder einen Bolzen durchführen zu können. Sie unterscheidet sich vom Sackloch, das nicht bis zur Rückseite des Bauteils reicht.

In den Normen (z. B. DIN 75) werden den Schraubendurchmessern entsprechende Lochdurchmesser angegeben. Außer der bevorzugten „mittleren“ Reihe gibt es auch die Reihen „fein“ und „grob“ mit jeweils einem etwas kleineren bzw. größeren Durchmesser. Bei Wahl der Reihe „grob“ wird die Montage erleichtert, oder/und Fertigungsfehler wirken sich weniger hinderlich aus (übereinanderliegende Löcher sind nicht koaxial).

Ein durchgehendes oder Sack-Loch, in welches ein Innen-Gewinde für eine Schraube hineingeschnitten werden soll, wird als Kernloch bezeichnet.

Durchgangsbohrungen für metrische Schrauben

Literatur und Einzelnachweise 
Schönherr: Spanende Fertigung, Oldenbourg, 2002, S. 146.
Europa-Lehrmittel (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, S. 78, 84 (Darstellung von Löchern)
Tschätsch: Praxis der Zerspantechnik, Vieweg, 7. Auflage, S. 94

Bohren (Fertigungstechnik)
Konstruktionslehre